Panzano bezeichnet die italienischen Orte

 Panzano, Ortsteil von Castelfranco Emilia, Provinz Modena
 Panzano, Ortsteil von Campogalliano, Provinz Modena
 Panzano in Chianti, Ortsteil von Greve in Chianti, Metropolitanstadt Florenz
 Panzano, Stadtviertel von Monfalcone, Provinz Görz

sowie
 den Maestro di Panzano (Notname eines toskanischen Malers aus dem 14. Jahrhundert)